Ukyō Sasahara (jap. , Sasahara Ukyō; * 24. April 1996) ist ein japanischer Automobilrennfahrer.

Karriere 
Sasahara begann seine Motorsportkarriere 2003 im Kartsport, in dem er bis 2012 aktiv blieb. Er gewann mehrere Rotax-Max-Juniorenmeisterschaften und wurde 2012 auf Seniorenebene Kartmeister der osteuropäischen Rotax Max Challenge. 2013 wechselte Sasahara in den Formelsport und startete für Euronova Racing in der alpinen Formel Renault. Mit einem sechsten Platz als bestem Ergebnis beendete er die Saison auf dem 13. Gesamtrang. Darüber hinaus absolvierte er mehrere Gaststarts im Formel Renault 2.0 Eurocup.

2014 blieb Sasahara bei Euronova und fuhr in der nordeuropäischen Formel Renault. Mit einem zweiten Platz als bestem Resultat wurde er Gesamtsechster. Zudem startete er bei einer Veranstaltung der italienischen Formel-4-Meisterschaft und gewann dabei ein Rennen. Das Engagement ergab sich, da der reguläre Fahrer Andrea Fontana krankheitsbedingt ausfiel. 2015 wechselte Sasahara innerhalb der nordeuropäischen Formel Renault zum ART Junior Team. Er entschied zwei Rennen für sich und stand insgesamt achtmal auf dem Podium. In der Fahrerwertung verbesserte er sich auf den dritten Platz. Darüber hinaus fuhr er für das ART Junior Team im Formel Renault 2.0 Eurocup. Hier erreichte er mit einem Sieg den siebten Gesamtrang.

2016 war Sasahara ohne festes Engagement im Formelsport. Für Threebond with T-Sport absolvierte er zwei Veranstaltungen der europäischen Formel-3-Meisterschaft. Sein Hauptaugenmerk lag in diesem Jahr auf Kartrennen.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der italienischen Formel-4-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der europäischen Formel-3-Meisterschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website von Ukyo Sasahara
 Karrierestatistik von Ukyo Sasahara (englisch)

Rennfahrer (Japan)
Japaner
Geboren 1996
Mann